L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 17 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Dominic Thiem remporte l'épreuve en simple, Matteo Berrettini et Fabio Fognini celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Leonardo Mayer, du Chypriote Márcos Baghdatís et du Slovaque Jozef Kovalík. Ils sont respectivement remplacés par Evgeny Donskoy, Ruben Bemelmans et Márcos Baghdatís.

Pendant le tournoi 
Âgé de 36 ans, Mikhail Youzhny met fin à sa carrière et dispute son dernier match professionnel en s'inclinant au  contre Roberto Bautista-Agut. Le Russe aura remporté 499 matchs tout au long de sa carrière.

Lauréats 
Dominic Thiem remporte le  titre de sa carrière en écartant en finale Martin Kližan. Il s'agit de son  titre de la saison après celui de Buenos Aires et de Lyon.

En double, Matteo Berrettini et Fabio Fognini décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Roman Jebavý et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans leur discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Petersbourg
ATP 2018
Sport en Russie en 2018
Tennis en septembre 2018